Die World Series 1985 war die 82. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Kansas City Royals, und der Champion der National League, die St. Louis Cardinals, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 19. Oktober und endete am 27. Oktober 1985 und ging über die volle Anzahl von Spielen.

Die Royals konnten die Serie mit 4:3 Spielen für sich entscheiden, und so den ersten und bis 2014 einzigen World-Series-Titel in der Geschichte des Franchise erringen. Zu Beginn der Serie verloren die Royals allerdings beide Spiele im heimischen Ballpark. Nach einem Sieg in Spiel 3 ging auch das zweite Auswärtsspiel in St. Louis verloren. Dank drei Siegen am Stück konnten die Royals die Serie nach 1:3-Rückstand aber überraschend noch für sich entscheiden.

Die Serie wird aufgrund der Tatsache, dass beide Teams in Missouri angesiedelt und durch die Interstate 70 miteinander verbunden sind, häufig als „I-70 Showdown Series“ bezeichnet.

Als MVP der Serie wurde Kansas Pitcher Bret Saberhagen ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 19. Oktober 1985 im Royals Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 2 
Sonntag, 20. Oktober 1985 im Royals Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 3 
Dienstag, 22. Oktober 1985 im Busch Stadium (II) in St. Louis, Missouri

Spiel 4 
Mittwoch, 23. Oktober 1985 im Busch Stadium (II) in St. Louis, Missouri

Spiel 5 
Donnerstag, 24. Oktober 1985 im Busch Stadium (II) in St. Louis, Missouri

Spiel 6 
Samstag, 26. Oktober 1985 im Royals Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 7 
Sonntag, 27. Oktober 1985 im Royals Stadium in Kansas City, Missouri

Einzelnachweise 

1985
Baseball 1985
Sportveranstaltung in Kansas City (Missouri)
Sportveranstaltung in St. Louis
Kansas City Royals
St. Louis Cardinals